Ууно Кайлас (при народженні — Франс Уно Салонен; 29 березня 1901 — 22 березня 1933) — фінський поет, письменник та перекладач. Разом з Каарло Саркією був найвидатнішим фінським поетом 1930-х років.

Життєпис 
Кайлас народився в Гейнолі. Після смерті матері хлопчик отримав від бабусі суворе релігійне виховання. Навчався в Гейнолі та в Гельсінському університеті. У 1919 взяв участь в Аунуській експедиції, де був убитий його близький друг Бруно Шильдт.

Критика та переклади Кайласа були опубліковані в «Helsingin Sanomat».

У 1922 вийшла його перша збірка поезій «Tuuli ja tähkä».

Кайлас служив у армії з 1923 по 1925 роки.

У 1929 госпіталізований через шизофренію. Йому також поставили діагноз туберкульоз.

Ууно Кайлас помер у Ніцці (Франція) у 1933. Похований у Гельсінкі.

Твори

Поезія 

 Tuuli ja tähkä (Gummerus, 1922)
 Purjehtijat (WSOY, 1925)
 Silmästä silmään (Schildt, 1926)
 Paljain jaloin (Otava, 1928)
 Uni ja kuolema (WSOY, 1931)
 Runoja (poems from poetry collections Paljain jaloin, Purjehtijat, Silmästä silmään, Tuuli ja tähkä and Uni ja kuolema; WSOY, 1932)
 Punajuova (WSOY, 1933)
 Valikoima runoja (WSOY, 1938)
 Isien tie (WSOY, 1941)
 Uuno Kailaan runoja (selection; WSOY, 1963)
 Ja tomust alkaa avaruus (selection; Karisto, 1984)
 Unen, kuoleman ja intohimon lauluja (selection; Otava, 1986)
 Unten maa (selection; Karisto 1989)
 Tuulien laulu (selection; among Saima Harmaja's and Eino Leino's poems; Kirjapaja, 1992)
 Tuulien nousuun (Kirjapaja, 1996)
 Palava laulu (selection; WSOY, 2000)

Оповідання 

 Novelleja (WSOY 1936)

Переклади 

 Leacock, Stephen: Pukinsorkka (Gummerus, 1923)
 Bruhn, Rudolf: Kuuden kerho (Otava 1924)
 Kaunis Saksa (WSOY 1924)
 Rakkauden korkea veisu (Gummerus 1924)
 Rosen, Erwin: Kaikkien valtojen uhalla (Gummerus 1924)
 France, Anatole: Aadamin ensimmäisen vaimon tytär (Kansanvalta 1926)
 Mörne, Arvid: Meren kasvojen edessä (Schildt 1926)
 Scott, Gabriel: Polku (Schildt 1926)
 Södergran, Edith: Levottomia unia (Tulenkantajain osakeyhtiö 1929)
 Kessel, Joseph: Ruhtinasöitä (Näytelmä 1930)
 Tegnér, Esaias: Fritjofin taru (Otava 1932)
 Södergran, Edith: Kohtaamisia (valikoima; WSOY 1982)
 Södergran, Edith: Runoja (WSOY 1942; also known as Kultaiset linnut, Karisto 1990)
 Södergran, Edith: Elämäni, kuolemani ja kohtaloni (among Pentti Saaritsa's ja Aale Tynni's translations; Otava 1994)
 Södergran, Edith: Hiljainen puutarha (Karisto 1994)

Література 

 Maunu Niinistö: Uuno Kailas: hänen elämänsä ja hänen runoutensa. WSOY, 1956.
 Matti Hälli: Uuno Kailaasta Aila Meriluotoon. Suomalaisten kirjailijain elämäkertoja. WSOY, 1947.
 Uuno Kailas: muistojulkaisu. WSOY, 1933.
 Kalle Achté: Uuno Kailas — runoilija psykiatrin silmin. Yliopistopaino.

Примітки

Посилання 

 .

Перекладачі XX століття
Фінські перекладачі
Фінські поети
Фінські письменники
Померли від туберкульозу